Edvard Fitzgerald kan syfta på bland andra:

 Edward Fitzgerald, irländsk upprorsman
 Edward Fitzgerald, brittisk poet